Quéméneur (écrit aussi Quemeneur et Quémeneur) est un patronyme d'origine bretonne (variante : Quemener). C'est la forme francisée du mot kemener, qui signifie « tailleur » en breton. Il est porté notamment par  :

 J. S. Quémeneur (1922-2016), écrivain français ;
 Malo Quéméneur (né en 1998), kayakiste français ;
 Perrig Quéméneur (né en 1984), coureur cycliste français ;
 Pierre Quéméneur (1877-1923), entrepreneur et homme politique breton dont la disparition en 1923 est à l'origine de l'affaire Seznec.

Voir aussi
 

Homonymie de patronyme
Patronyme breton